W Polsce
 Lubania – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Lubania – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik 
 Lubania – dawna gromada

Zobacz też 
 Lubania-Lipiny